Mircea Vodă (Brăila) ;
 Mircea Vodă (Constanța) ;